Henrik IV (tyska: Heinrich IV), född 11 november 1050 i Goslar, död 7 augusti 1106 i Liège, var tysk kung från 1056 och tysk-romersk kejsare 1084–1105. Han var son till Henrik III och Agnes av Poitou samt gift med Bertha av Savojen, med vilken han hade sonen Henrik.

Biografi 

När Henrik IV år 1070 lät utnämna Gotofredo da Castiglione till ärkebiskop av Milano, råkade han i konflikt med påve Gregorius VII, vilket utlöste investiturstriden. Han blev bannlyst år 1076 av påven. 

Bannlysningen upphävdes först efter Henriks berömda botvandring 1077 till Canossa där påven vistades, men konflikten återupptogs snart med oförminskad skärpa. 

Henrik lät 1084 kröna sig till kejsare av motpåven Clemens III och fördrev Gregorius från Rom. 

Han tvingades av sonen att abdikera 1105 och dog ett år senare.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

Tysk-romerska kejsare
Födda 1050
Avlidna 1106
Män
Personer i Tyskland under 1000-talet
Personer i Tyskland under 1100-talet
Personer från Goslar